Arnaldo Fuzzi (1893-1974) – ingegnere italiano
 Pierino Fuzzi (1919 – ...) – calciatore italiano